Hammerschmitt

ist der Name von
 Marcus Hammerschmitt (* 1967), deutscher Schriftsteller

bezeichnet
 Hammerschmitt (Band)

Siehe auch:
 Hammerschmidt